Джоел Коен () и Итън Коен (), по-известни като Братя Коен са американски филмови режисьори, сценаристи и продуценти. Известни са с богатото си творчество, като филмите им обикновено се приемат положително както от критиката, така и от публиката. Като монтажисти често използват псевдонима Родерик Джейнс.

Най-големите им успехи включват Златна палма на кинофестивала в Кан през 1991 за филма „Бартън Финк“ и Оскар за най-добър филм за 2008 година за филма „Няма място за старите кучета“. Освен това имат множество номинации за Оскар, Златен глобус и други награди.

Някои от филмите им като „Големият Лебовски“ и „Фарго“ са определяни за култови.

Джоел Коен е женен за актрисата Франсис Макдорманд, а брат му Итън за монтажистката Триша Кук.

Филмография

Външни препратки 
 
 

Носители на „Оскар“ за най-добра режисура
Носители на Златен глобус
Носители на награда BAFTA
Американски литературни семейства
Режисьорски семейства